Barczewski (herb szlachecki) – polski herb szlachecki

Osoby o tym nazwisku:
 Ernst Barczewski – mazurski pastor ewangelicki, poseł na Sejm 
 Leslie Barczewski – amerykański kolarz torowy
 Probus Barczewski – polski właściciel ziemski, filantrop
 Walenty Barczewski – katolicki działacz narodowy, historyk, pisarz, folklorysta, redaktor i wydawca